Randall (Iowa)
Randall (Kansas)
Randall (Minnesota)

Desambiguações de topônimos